Rückzug steht für:

 Rückzug, einen militär-taktischen Begriff
 Rückzug, ein mathematisches Konzept, siehe Rücktransport
 Rückzug von Gletschern, siehe Gletscherschwund seit 1850
 einen taktischen Begriff der Feuerwehr, siehe Rückzugsweg

Siehe auch:

 Forwarder (auch Rückezug), ein Fahrzeug
 Rückschritt
 Rückzieher